Az 1963–1964-es Nationalliga A volt a 67. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Zürich volt. A szezont a La Chaux-de-Fonds csapata nyerte, a bajnokság történetében harmadjára.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság